Synoniem van veelbetekenend, van het latijnse "significans". 

 Significant in de statistiek
 Significant (zwevendekommagetal), een onderdeel van een zwevendekommagetal
 Significant cijfer, uitdrukken van de nauwkeurigheid in een meting
 Significante golfhoogte

Referenties